Estratònic d'Atenes, músic atenenc (s. IV aC).
 Estratònic de Pèrgam, metge grec (s. II dC).
 Estratònic (artista), artista grec (s. III aC).